A 2009-es rali-világbajnokság 2009. január 30-án vette kezdetét Írországban, és október 25-én, Walesben végződött.

Versenynaptár

Versenyzők és csapatok

Végeredmény

Versenyzők

Gyártók

Jegyzetek

További információk 

 2009-es rali-világbajnokságról a wrc.com honlapon
 2009-es rali-világbajnokságról az ewrc.cz honlapon

Rali-világbajnokságok
Rali